John Rae ist der Name folgender Personen:

* John Rae (Ökonom) (1796–1872), schottischer Ökonom und Autor
 John Rae (Forscher) (1813–1893), schottischer Arktisforscher und Arzt
 John Rae (Maler) (1813–1900), australischer Maler und Autor 
 John Rae (Autor) (1845–1915), schottischer Autor und Biograf 
 John Rae (Schauspieler) (1895–1977), britischer Schauspieler 
 John Rae (Politiker) (1904–1979), neuseeländischer Politiker (National Party)
 John Rae (Pädagoge) (1931–2006), britischer Pädagoge, Journalist und Schriftsteller 
 John Rae (Fußballspieler), neuseeländischer Fußballspieler 
 John Rae (Musiker) (* 1966), schottischer Jazz-Schlagzeuger
 John A. Rae, kanadischer politischer Berater und Manager 
 John B. Rae, US-amerikanischer Laborant 

Siehe auch:

 Johnny Rae (1934–1993), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 John Ray (1627–1705), britischer Theologe